Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1968 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 14 au .

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968
Jeux olympiques
Événement sportif à Guadalajara (Mexique)